Горная — название географических объектов.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Горная — деревня в Мозырском районе Гомельской области.
 Горная — деревня в Ошмянском районе Гродненской области.

Россия 
 Горная — деревня в Карталинском районе Челябинской области.
 Горная — железнодорожная станция в Ростовской области.

Реки в России 
 Горная — река в Карелии, приток Шокши.
 Горная — река на острове Сахалин, впадает в залив Терпения Охотского моря.
 Горная — река в Приморском крае.

Другое 
 Горная — северо-западный ветер на Байкале.

См. также